Schöpe ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Schöpe (* 1999), deutscher Basketballspieler
 Viola Schöpe (* 1963), deutsche Künstlerin